Осенний проезд:

 В Жуковке Брянской области:
 1-я Улица Осенний Проезд
 2-я Улица Осенний Проезд
 3-я Улица Осенний Проезд
 4-я Улица Осенний Проезд
 5-я Улица Осенний Проезд
 В Калуге:
 1-й Осенний проезд
 2-й Осенний проезд
 В Костроме:
 1-й Осенний проезд
 2-й Осенний проезд
 Осенний проезд — улица в Липецке
 Осенний проезд — улица в Нижнем Новгороде
 Осенний проезд — улица в Орле
 Осенний проезд — улица в Подольске Московской области
 2-й Осенний проезд — улица в Энгельсе Саратовской области

См. также 

 Осенняя улица
 Осенний бульвар
 Осенний переулок